Dorojni (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Dorojni (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Dorojni (Calmúquia), localitat de la república de Calmúquia, a Rússia